Ntdetect.com — это компонент операционных систем Microsoft семейства Windows NT, который использовался в процессе запуска Windows NT до версии 6.0 и отвечает за сбор информации о конфигурации аппаратного обеспечения компьютера.

Обзор 
Процесс загрузки передает управление загрузчику операционной системы - NTLDR, который в процессе своей работы использует вызов Ntdetect.com для сбора информации, которая затем будет передана ядру операционной системы.

Ntdetect.com используется на компьютерах, в которых есть прошивки BIOS. Компьютеры с интерфейсом расширяемой прошивки, подобным IA-64, используют метод обнаружения устройств, который не привязан к операционной системе.

Обнаружение аппаратного обеспечения работает по-разному, в зависимости от того, поддерживается ли аппаратным обеспечением ACPI или нет. Так проходит сбор подробностей об аппаратуре из BIOS в ОС. Если ACPI поддерживается, список найденных устройств передаётся ядру, а Windows возьмёт на себя функцию по назначению некоторых ресурсов каждому устройству. На старом аппаратном обеспечении, когда не поддерживается ACPI, за назначение ресурсов устройствам отвечает BIOS, а не операционная система, так что эта информация передаётся в ядро.

Дополнительно, Ntdetect.com определяет, в каком профиле аппаратного обеспечения это использовать. Windows поддерживает несколько различных аппаратных профилей, которые позволяют одной копии Windows хорошо работать в ситуациях, когда аппаратное обеспечение в определённых шаблонах регулярно изменяется. Это часто встречается в портативных компьютерах, которые подключаются к кредлу.

В Windows Vista и более поздних операционных системах, ntdetect.com поддерживает только ACPI, так что у Windows есть возможность управлять распределением аппаратных ресурсов тем же путём на каждой машине. Профили аппаратного обеспечения также больше не поддерживаются в Windows Vista.

Информация, собираемая ntdetect.com, сохраняется в ключе HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION реестра Windows на более позднем этапе в процессе загрузки.

Классы обнаруживаемого аппаратного обеспечения 
 Идентификация аппаратного обеспечения
 Дата и время аппаратного обеспечения
 Типы шины и адаптера
 Адаптеры SCSI
 Видео-адаптеры
 Клавиатура
 Последовательные и параллельные порты передачи данных
 Накопители на жёстких дисках
 Накопители на гибких дисках
 Манипулятор «мышь»
 Математический сопроцессор
 Устройства на основе шины ISA

Устранение неисправностей 
Для помощи в устранении неполадок Microsoft сделала доступными «отладочные» версии Ntdetect.com, которые выводят подробную информацию об оборудовании, которое было обнаружено.

См. также 
 Процесс запуска Windows NT
 NTLDR
 Ntoskrnl.exe
 ACPI

Примечания 

 Windows XP Resource Kit - Troubleshooting the Startup Process  
 Starting Windows 2000 - Detecting Hardware  
 Windows NT Workstation Resource Kit - Troubleshooting Startup and Disk Problems

Ссылки 
 Download of ntdetect.chk for Windows 2000  
 Windows XP SP2 Support Tools включает ntdetect.chk для Windows XP  
 Troubleshooting Windows NT Boot Failures  

Компоненты Windows